Oeste (Portugal)
Õeste, een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa